Мериново — название нескольких населённых пунктов в России:

 Мериново — упразднённая в 2012 году деревня в Советском районе Кировской области.
 Мериново — деревня в Городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Мериново — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Мериново — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Мериново — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Мериново (Юрьевская) — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области